Lassie – fikcyjny pies

Filmy 
 Lassie – film z 1994 roku
 Lassie – film z 2005 roku

Seriale 
 Lassie – serial telewizyjny z lat 1954-1974
 Lassie – serial telewizyjny z lat 1997-1998